La 1. Division 1974 è stata la 61ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del KB, al suo quattordicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Niels-Christian Holmstrøm del KB con 24 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 KB Campione di Danimarca 1974.
 KB ammesso alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
 B 1903 e Holbæk B&I ammesse alla Coppa UEFA 1975-1976.
 Hvidovre IF retrocesso.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1974
Campionato danese di calcio